Bourse
Zacharie l'escarcelle